Haniska kan verwijzen naar de volgende Slowaakse gemeenten:
 Haniska (okres Košice-okolie)
 Haniska (okres Prešov)